Calle 11 se refiere a los siguientes términos:

Calle 11 (Manhattan)
Calle 11 (Metro de Filadelfia)	
Calle 11 (estación)